Зайцева — жіноча форма російського прізвища Зайцев.

Відомі особи 
 Зайцева Аїда Набіївна (* 1949) — диригент, викладач, художній керівник хору. Заслужена артистка України.
 Зайцева Валентина Миколаївна — завідувач кафедри Національного університету «Запорізька політехніка», кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Зайцева (Ланська) Валерія Олександрівна ( 1987) — російська та українська актриса театру і кіно, співачка.
 Зайцева Емма Іванівна (1970) — український театральний художник, заслужений діяч мистецтв України.
 Зайцева Ірина Олексіївна (нар. 1958) — російська теле- і радіоведуча, журналістка.
 Зайцева Ірина Павлівна (1955) — директор Українського центру оцінювання якості освіти.
 Зайцева Людмила Василівна (1946) — радянська і російська актриса кіно, Народна артистка РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1983).
 Зайцева Олена Миколаївна (нар. 1953) — російська співачка, учасниця гурту «Сестри Зайцеви».
 Зайцева Олеся Володимирівна — старший тренер штатної команди національної збірної команди України з синхронного плавання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Зайцева Ольга Віталіївна (* 1986) — українська поетеса.
 Зайцева Ольга Олексіївна (1978)  — російська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Турина та Ванкувера, триразова чемпіонка світу.
 Зайцева Тетяна Варфоломіївна (1899 — † 1964)  — український мовознавець, кандидат філологічних наук
 Зайцева Тетяна Миколаївна (нар. 1953) — російська співачка, учасниця гурту «Сестри Зайцеви».

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ